Bilke ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Bernhard Bilke (* 1937), deutscher Publizist
 Karl-Heinz Bilke (1934–1984), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Kurt Bilke (* 1946), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Nadine Bilke (* 1976), deutsche Journalistin und Programmchefin von ZDFneo
 Paul Bilke (1928–2008), deutscher Oberst und Abteilungsleiter im MfS der DDR

Bilke bezeichnet
 Bilke, ehemalige Klosterkirche in Pößneck, Thüringen, jetzt Stadtbibliothek, siehe Karmelitenkloster Pößneck#Bilke
 Bilkespiel, ähnlich Billard, siehe Beilkespiel